Dalby distrikt kan syfta på:

Dalby distrikt, Skåne
Dalby distrikt, Uppland
Dalby distrikt, Värmland

Se även
Dalby församling
Dalby socken